Чиквава — топоним.

 Чиквава (аэропорт) — аэропорт в городе Чиквава.
 Чиквава (город) — город в Малави.
 Чиквава (округ) — округ в Малави.